Гордиевка (укр. Гордіївка) — название нескольких населённых пунктов Украины:

 Гордиевка — село в Липовецком районе Винницкой области.
 Гордиевка — село в Тростянецком районе Винницкой области.
 Гордиевка — село в Романовском районе Житомирской области.
 Гордиевка — село в Компанеевском районе Кировоградской области.